«Hysteria» — четвертий студійний альбом американської співачки Кетрін МакФі. В США вийшов 18 вересня 2015.

Список пісень

Персонал 
Склад персоналу взятий із Allmusic.com

Кетрін МакФі – вокал
Christopher Braide – міксинг, продюсер
Smith Carlson – міксинг
Jon Castelli – додаткове виробництво, міксинг, продюсер
Chris Galland – асистент
Paul Grosso – творчий директор
Kuk Hurrell – продюсер вокал
Aaron Joseph – продюсер
Andrew Kelly – арт директор, дизайн
Manny Marroquin – міксинг
Tony Maserati – міксинг
Ike Schultz – асистент
Dove Shore – фотографії
Slaptop – міксинг, producer
Sam Sparro – додаткове виробництво
Isabella Summers – продюсер
Rob Wells – продюсер

Чарти

Примітки

Посилання 
Кетрін МакФі  на Myspace

Альбоми Кетрін МакФі
Альбоми Entertainment One Music